Miejscowości w Polsce:
 Jawty Małe
 Jawty Wielkie